Bernardo Fort-Brescia (1951) – architetto e imprenditore peruviano
 Charles Fort, propr. Charles Hoy Fort (1874-1932) – scrittore e ricercatore statunitense del paranormale
 Cornelia Clark Fort (1919-1943) – aviatrice statunitense
 Khalifa St. Fort (1998) – velocista trinidadiana
 L.J. Fort (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Maeve Fort (1940-2008) – diplomatica britannica
 Marie-Louise Fort (1950-2022) – politica francese
 Paul Fort (1872-1960) – poeta francese
 Pavel Fořt (1983) – calciatore ceco, di ruolo attaccante
 Rina Fort, propr. Caterina Fort (1915-1988) –  criminale italiana

Pagine correlate
Forte
Lefort